Rebellion — немецкая heavy metal группа. Была создана в 2001, когда гитарист Уве Лулис решил объединить свои усилия с Томи Гёттлихом.

История 
Первая работа группы вышла в 2002 году и называлась «Shakespeare’s Macbeth — A Tragedy In Steel». Это был концептуальный альбом по произведению Уильяма Шекспира «Макбет».

В 2003 году выходит «Born A Rebel». Альбом представлял собой энергичный heavy metal с текстами про мотоциклы, метал и войну.

В 2005 году выходит «Sagas Of Iceland — The History Of The Vikings», тематику которого продолжили «Miklagard» (2007) и «Arise — From Ginnungagap To Ragnarok» (2009). Трилогия посвящена викингам: их верованиям, культуре и истории.

В 2011 году был собран новый состав группы и начата работа над новым альбомом, который вышел 26 октября 2012 года.

Участники 
 Михаэль Зайферт (Michael Seifert) — вокал (2000-)
 Томи Гёттлих (Tomi Göttlich) — бас (2000-)
 Оливер Гайбиг (Oliver Geibig) — гитара (2011-)
 Штефан Карут (Stephan Karut) — гитара (2011-)
 Матиас Карле (Matthias Karle) — ударные (2011-)

Бывшие участники 
 Бьорн Айлен (Björn Eilen) — гитара (2001—2005)
 Рэнди Блэк (Randy Black) — барабаны (2001—2003)
 Уве Лулис (Uwe Lulis) — гитара (2000—2010)
 Симоне Венцель (Simone Wenzel) — гитара (2005—2010)
 Герд Люкинг (Gerd Lücking) — барабаны (2003—2010)

Дискография

Альбомы 

 Shakespeare's Macbeth — A Tragedy in Steel (2002)
 Born a Rebel (2003)
 Sagas of Iceland — The History of the Vikings Volume 1 (2005)
 Miklagard — The History of the Vikings Volume 2 (2007)
 Arise: From Ginnungagap to Ragnarök — The History of the Vikings Volume 3 (2009)
 Arminius — Furor Teutonicus (2012)
 Wyrd Bið Ful Aræd – the History of the Saxons (2015)
 A Tragedy in Steel Part II: Shakespeare's King Lear (2018)
We Are The People (2021)

Другие релизы 

 «Miklagard» [Single] (2006)
 «The Clans Are Marching» [EP] (2009)

Ссылки 
 
 
 
 

Музыкальные коллективы Германии
Хеви-метал-группы Германии